Клубният шампионат на Карибския футболен съюз () е основан през 1997 година от Карибския футболен съюз (Caribbean Football Union).

Представители на Тринидад и Тобаго са вдигали трофея най-много пъти – 11, следвани от тези на Ямайка – 3 и на Пуерто Рико – 2. В отделните периоди от провеждането на форума различен брой отбори, класирали се във финалната фаза, получават право да се състезават в Шампионската лига на КОНКАКАФ. Сега Сибао ще е единственият представител на Карибския регион в новото издание на топ турнира.

Участия по държави 

Следните футболни федерации не са успели да вкарат нито веднъж свой представител в Клубния шампионат на Карибския футболен съюз:
  Ангуила (Великобритания)
  Бонер1
  Френска Гвиана (Франция)
1. До отделянето си от  Нидерландските Антили през 2010 г. и основаването на своя футболна федерация Бонер участва в квалификациите на турнира като член на Футболната федерация на Нидерландските Антили]].

Победители 

1 Без финални срещи. Победителят е излъчен след изиграване на срещите в една финална група.
2 Без финални срещи. Победителите се основават на точките и головата разлика в групите си. No final matches were held. Winners based on tiebreakers: Group Points, GD, GF.
3 След като „Шампионската лига“ (CCL) на CONCACAF заменя „Купата на шампионите“ през 2008 г., двамата губещи полуфиналисти в CFU-CC Championship (CFU-CC) от 2007 г. изиграват серия от два мача на 10 и 25 май 2008 г., за да определят 2007 CFU-CC кой ще заеме третото място в турнира и така да определи крайното класиране в Карибския шампионат.
4 Няма шампионати през: 1999 и 2008

Победители по клубове 

 При съставянето на таблицата по години, по напред стои отборът спечелил по-рано титлата.

Победители по държави

Външни препратки 
 Карибски футболен съюз 
 CFU Championship, RSSSF.com 

Международни футболни турнири
Футбол в Северна Америка
Кариби